

Codici 
 NSX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Sound (Isole Vergini britanniche)

Autovetture 
 Honda NSX – autovettura prodotta dalla casa giapponese Honda dal 1990 al 2005